Скулков — фамилия; имеет женскую форму Скулкова.
 Скулков, Дмитрий Тимофеевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, кавалер четырёх орденов Отечественной войны.
 Скулков, Игорь Петрович (1913—1971) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь нескольких обкомов КПСС.